Der Bangkok United Football Club (), aus Sponsorengründen auch als true Bangkok United FC bekannt, ist ein professioneller Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Aktuell spielt der Verein in der Ersten thailändischen Liga.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1988 als FC Bangkok University für die Studenten der Bangkok-Universität. Am Ende der Saison 2002/03 stieg der Klub auf und beendete seine erste Saison in der Premier League auf einem überraschenden vierten Platz. Nach Platz 7 in der Saison 2004/05 gewann die University 2006 ihren ersten Meistertitel. Der Titel berechtigte zur Teilnahme an der AFC Champions League 2007. Aus den sechs Gruppenspielen konnte man jedoch nur drei Punkte holen und schied frühzeitig aus. Der Singapurische Fußballverband lud den Verein 2007 zum Singapore Cup ein. Die Mannschaft erreichte am Ende Platz Drei des Wettbewerbs.

Im Vorfeld der Saison 2009 hob der thailändische Verband die Kriterien zur Teilnahme an der Liga an. Daraus resultierend wurde der Verein als Bangkok United neugegründet. Aktiver Partner und Helfer hierbei war die Stadt Bangkok, welche das Ziel verfolgt einen repräsentativen Verein für die Stadt in der Liga zu haben. Präsident des Vereins ist Apirak Kosayothin, ehemaliger Gouverneur der Stadt Bangkok. Im April 2009 gründete der Verein eine eigene Fußballschule. Die talentiertesten Spieler, 18 an der Zahl, durften beim FC Everton mittrainieren. Die erste Saison als Bangkok United verlief alles andere als zufriedenstellend. Am Ende entging der Klub nur knapp dem Abstieg. Gegenüber dem FC Sriracha hatte man bei gleicher Punktzahl das schlechtere Torverhältnis. Aufgrund des direkten Vergleichs, welcher in Thailand mehr zählt als die Tordifferenz, konnte am Ende die Liga gehalten werden.

Im Vorfeld zur Saison 2010 verließ der langjährige Trainer Somchai Subpherm den Verein. Sein Nachfolger wurde Worrakon Vijanarong. Somchai wurde bei seinem neuen Verein, dem FC TOT nach nur wenigen Tagen wieder entlassen. Daraufhin kehrte er zu Bangkok United zurück. Worrakon blieb jedoch Cheftrainer des Klubs. Somchai übernahm die Aufgabe des Technischen Direktors. Nach der Saison 2010 stieg man in die Zweite Liga ab. Nach zwei Jahren in der Zweiten Liga, der Thai Division 1, stieg man wieder in die Thai Premier League auf. Seit 2013 spielt der Verein in der höchsten Spielklasse Thailands, der Thai League.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im True Stadion aus. Vor der Umbenennung in True Stadion hieß das Stadion Thammasat-Stadion. Das Mehrzweckstadion befindet sich in Rangsit (Thai: รังสิต), in der Provinz Pathum Thani auf dem Campus der Thammasat-Universität. Errichtet wurde das Stadion 1998 von dem heute zu der thailändischen GP Group gehörigen Bauingenieurbüro Christiani und Nielsen aus Dänemark. Es wurde für die Asienspiele 1998 erbaut und hat ein Fassungsvermögen von 25.000 Zuschauern. Eigentümer ist die Thammasat-Universität.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge

National 
 Thailand Premier League
 Meister: 2006
 Vizemeister: 2016, 2018

 Thailand Division 1 League
 Meister: 2002/03 

 FA Cup
 Finale: 2017

 Singapore Cup
 3. Platz: 2007

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Trainer

Ehemalige Spieler

Beste Torschützen seit 2006

Saisonplatzierung

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2011

Logohistorie

Bangkok United U23 

Von 2017 bis 2019 nahm die U-23-Mannschaft des Vereins an der Thai League 4 - Bangkok Metropolitan Region teil und konnte dort zwei Mal die Vizemeisterschaft erreichen.

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Weblinks 

 Offizielle Website
 Bangkok United in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Bangkok United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Bangkok United bei facebook.com

Erläuterungen / Einzelnachweise 

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1988